Сезон 1967 — Десятый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР.

Чемпионат СССР 1966 (Вторая группа класса «А»)

Предварительный турнир (3 подгруппа)

Турнирная таблица

Матчи

Финальный турнир (За 1-3 места)

Турнирная таблица

Матчи

Дополнительный матч

Кубок СССР 1966/1967

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1967 на сайте footballfacts.ru

1967
Сезоны футбольных клубов 1967